Leontocebus – rodzaj ssaka naczelnego z rodziny pazurkowcowatych (Callithrichidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w zachodnio-środkowej Ameryce Południowej.

Morfologia 
Długość ciała 18–27 cm, ogona 25–38 cm; masa ciała 293–500 g.

Systematyka

Etymologia  
Leontocebus: gr. λεων leō, λεοντος leontos „lew”; κηβος kēbos „długoogoniasta małpa”.

Podział systematyczny 
Takson wyodrębniony z Saguinus od którego jest odległy genetycznie. Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Leontocebus fuscus  – tamaryna kolumbijska – takson wyodrębniony na podstawie danych genetycznych z S. fuscicollis
 Leontocebus nigricollis  – tamaryna czarnopłaszczowa
 Leontocebus leucogenys  – tamaryna andyjska – takson wyodrębniony na podstawie danych genetycznych z S. fuscicollis
 Leontocebus illigeri  – tamaryna inkaska – takson wyodrębniony na podstawie danych genetycznych z S. fuscicollis
 Leontocebus lagonotus  – tamaryna rdzawa – takson wyodrębniony na podstawie danych genetycznych z S. fuscicollis
 Leontocebus tripartitus  – tamaryna złotogrzbieta
 Leontocebus fuscicollis  – tamaryna siodłata
 Leontocebus nigrifrons  – tamaryna czarnoczelna – takson wyodrębniony na podstawie danych genetycznych z S. fuscicollis
 Leontocebus cruzlimai  – tamaryna dżunglowa – takson wyodrębniony na podstawie danych genetycznych z S. fuscicollis
 Leontocebus weddeli  – tamaryna boliwijska – takson wyodrębniony na podstawie danych genetycznych z S. fuscicollis

Przypisy 

Pazurkowcowate